Алексей Кива: Кива, Алексей Минович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Кива, Алексей Васильевич (род. 1931) — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.